Millerton peut faire référence à :

 Millerton, une ville, du comté de Wayne en Iowa.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Sumner au Kansas.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Butler au Nebraska.
 Millerton, un village du comté de Dutchess de l'État de New York.
 Millerton : une petite localité du nord-ouest de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande
Homonymie de toponyme